Ferce kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fercé, kommun i departementet Loire-Atlantique, 
 Fercé-sur-Sarthe, kommun i departementet Sarthe,